Кичигино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кичигино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Кичигино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, ныне — урочище .
 Кичигино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Кичигино — село в Увельском районе Челябинской области.